Мария Касьяновна Ерёменко, в девичестве Макаревич (род. 5 ноября 1930, село Черноручье, Шкловский район) — бригадир комплексной бригады управления начальника работ № 5 строительного треста № 1 Министерства строительства Белорусской ССР, гор. Минск. Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1930 году в крестьянской семье в селе Черноручье Шкловского района БССР. В 1949 году приехала по комсомольской путёвке на восстановление Минска. Трудилась разнорабочей в управление начальника работ № 5 строительного треста № 1 в Минске. Получив 4-й разряд каменщика, строила ТЭЦ-3.

С 1954 года возглавляла комсомольско-молодёжную бригаду каменщиков на строительстве Минской МТС. Позднее бригада Марии Макаревич была преобразована в комплексную. Бригаде было поручено строительство 110-квартирного жилого дома на улице Якуба Коласа. Коллектив бригады принял социалистическое обязательство сдать дом досрочно в честь 40-летия ВЛКСМ. Эти обязательства были выполнены досрочно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась делегатом XXI, XXIII и XXV съездов КПСС.

После выхода на пенсию проживает в Минске.

 Сочинения
 Хозяева стройки [Текст] / [Лит. запись А. И. Астрейко]. — Минск : Беларусь, 1975. — 39 с.; 20 см. — (Герои девятой пятилетки), (Герои девятой пятилетки), Авт. — Герой Соц. Труда, каменщица Мин. строит. треста № 1 М. К. Ерёменко

Примечания

Ссылки 
 А. Астрейко, Солнечные этажи// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 260—269
 Они были первыми// Вечерний Минск, 29.12.2016
 Документальный фильм «На стройках молодёжь», ЦСДФ (РЦСДФ), 1961
 Биографические сведения// Улицы нашего города

Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС